Lago di Bongi – lago artificiale situato in provincia di Brescia, Lombardia
 Bongi Mbonambi (n. 1991) –  rugbista a 15 sudafricano, di ruolo tallonatore
 Bongi Makeba (1950-1989) – cantante sudafricana figlia di Miriam Makeba
 Orsino Bongi (1875-1921) – architetto e docente italiano, esponente dello stile Liberty
 Salvatore Bongi (1825-1899) – storico, bibliografo e archivista italiano

Pagine correlate 
 Bonci
 Bongini

en:Bongi